AGT peut faire référence à :
 acide gras trans ;
  ;
 Algorithmic game theory (en français, théorie algorithmique des jeux) ;
 Alberta Government Telephones, une ancienne compagnie de télécommunications canadienne.